Atemnidae är en familj av spindeldjur. Atemnidae ingår i överfamiljen Cheliferoidea, ordningen klokrypare, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Atemnidae 175 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klokrypare
Atemnidae